ФК Стеауа Букурешт био је румунски професионални фудбалски клуб за чије резултате права полажу два актуелна клуба. Оригинални тим ФК Стеауа Букурешт био је дио истоименог спортског клуба ЦСА Стеауа Букурешт и припадао је Министарству националне одбране .

Године 1998. фудбалски клуб и објекти којима располаже су одвојени од спортског клуба и преузела их је група акционара у шеми приватизације која је настала након Чаушескуа, што је наводно довело до тога да је Ђорђе Бекали, један од акционара, стекао пуно власништво пет година касније. Године 2011. ЦСА Стеауа Букурешт је тужила фудбалски клуб тврдећи да је ријеч о новом ентитету. Они су од тада били у правном сукобу у вези са власништвом над брендом Стеауа и оствареним резултатима, што је резултирало вишеструким судским споровима и принудном промјеном имена ФК Стеауа Букурешт у ФЦСБ почетком 2017. године. УЕФА и ЛПФ, владајуће тијело за фудбал у Румунији, приписују сву оригиналну клупску историју клубу ФЦСБ, а према судској одлуци, клубу ЦСА Стеауа припадају сва историја и трофеји до 1998. године.

Клубу који траже права на клупску историју су:

 ФЦСБ, који је финансирао Џорџ Бекали од оснивања његовог јавног акционарског друштва 2003.

 ЦСА Стеауа Букурешт, коју је 2017. године поново покренуло Министарство националне одбране и дио је спортског клуба ЦСА Стеауа Букурешт.

Референце

Спољашње везе 

Стеауа